Daughters of the Rich – film del 1923 diretto da Louis J. Gasnier
Daughters of the Rich – cortometraggio del 2012 diretto da John Matheny